La Serra de les Veles és una serra de poca altitud al municipi de Tortosa (Baix Ebre), amb una elevació màxima de 95 metres. La línia de tren i la carretera que uneixen Tortosa amb Amposta passen a través d'aquesta serreta.

Descripció 
La serra de les Veles constitueix l'últim estrep meridional del Massís de Cardó. La serra de les Veles és una zona ecològicament molt alterada a causa de l'extracció d'àrids per la construcció i els abocadors, entre altres raons. Entre el patrimoni arquitectònic de la serra de les Veles destaca la torre de Font de Quinto (11 m x 8,20 m x 6 m), situada sobre la carena de la serra dins del terme municipal de Campredó.

Referències 

Serres de Tortosa
Veles